Sewastopol steht für:
 Sewastopol, die größte Stadt auf der Halbinsel Krim
 Sewastopol (Schiff, 1895), ein Linienschiff der Petropawlowsk-Klasse der Kaiserlich-Russischen Marine
 Sewastopol (Schiff, 1911), ein Dreadnought-Linienschiff der Kaiserlich-Russischen Marine
 Sewastopol (Schiff, 1942), als Sewastopol auf Kiel gelegt, als Magyar Vitéz vom Stapel gelaufen, als Totila (Schiff) 1944 versenkt

Sevastopol (englische Transkription für Sewastopol) steht für:
 (2121) Sevastopol, Asteroid

Siehe auch:
 Sebastopol